El proceso de destitución de Donald Trump puede hacer referencia a:
 Primer proceso de destitución de Donald Trump (2019-2020).
 Segundo proceso de destitución de Donald Trump (2021).